Абдулла-хан:

 Абдулла-хан (ум. 1855) — восьмой правитель из узбекской династии кунгратов в Хивинском ханстве.
 Абдулла-хан I (1490—1540) — пятый правитель из династии Шейбанидов в Бухарском ханстве.
 Абдулла-хан II (1534—1598) — узбекский хан из династии Шейбанидов.
 Абдулла хан (ок. 1340 — ок. 1370) — хан Золотой Орды в 1367—1368, 1369—1370)